Bovan je lahko:
 Bovan, Aleksinac (Srbija)
 Bovan, Kruševac (Srbija)